powołanie – w prawie pracy: sposób nawiązania swoistego stosunku pracy, także nazwa typu takiego stosunku (tj. stosunek z powołania)
 powołanie – w teologii: wezwanie człowieka przez Boga do określonego sposobu życia
 powołanie (także: do życia) – założenie (stworzenie, powstanie) nowej instytucji
 powołanie do wojska – zob. pobór (wojsko)
 Powołanie – album muzyczny grupy Szymon Wydra & Carpe Diem
 Powołanie (Gdy piosenka szła do wojska) – piosenka Maryli Rodowicz (sł. Jerzy Kleyny, muz. Katarzyna Gärtner)
 Powołanie – 12. odcinek polskiego serialu Ekipa

Zobacz też